Pretending (Al Sherman), een nummer uit 1946 geschreven door Al Sherman en Marty Symes
 Pretending (Eric Clapton), een nummer van Eric Clapton uit 1989
 Pretending (HIM), een nummer uit 2001 van de Finse gothicrockband HIM

Zie ook 
 Pretend (doorverwijspagina)